Der William Hill  Grand Slam of Darts 2011 wurde vom 12. bis zum 20. November in der Civic Hall in Wolverhampton ausgetragen und von der PDC organisiert.

Neben 26 Spielern der PDC waren auch 6 Spieler des konkurrierenden Dartverbands BDO eingeladen worden.

Gespielt wurde in acht Vierergruppen, in denen sich jeweils die zwei Erstplatzierten für die Finalrunde der besten 16 Spieler qualifizierten.

Titelverteidiger war der englische BDO-Spieler Scott Waites.

Durch einen 16:4-Finalerfolg gegen Gary Anderson konnte Rekordweltmeister Phil Taylor das Turnier zum vierten Mal gewinnen.

Preisgelder 
Das Gesamtpreisgeld von £ 400.000 verteilte sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Qualifikation 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen, Final- und Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren der PDC sowie der BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren zuvor. Zusätzlich wurden zwei Startplätze in einem Wildcard-Turnier ausgespielt.

Der australische Spitzenspieler Simon Whitlock musste verletzungsbedingt absagen und wurde durch Ian White, den Drittplatzierten des Wildcard-Turniers, ersetzt.

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 12. November 2011

2. Spieltag 13. November 2011

3. Spieltag 15. November 2011

Gruppe B 

1. Spieltag 12. November 2011

2. Spieltag 13. November 2011

3. Spieltag 15. November 2011

Gruppe C 

1. Spieltag 12. November 2011

2. Spieltag 13. November 2011

3. Spieltag 15. November 2011

Gruppe D 

1. Spieltag 12. November 2011

2. Spieltag 13. November 2011

3. Spieltag 15. November 2011

Gruppe E 

1. Spieltag 13. November 2011

2. Spieltag 14. November 2011

3. Spieltag 16. November 2011

Gruppe F 

1. Spieltag 13. November 2011

2. Spieltag 14. November 2011

3. Spieltag 16. November 2011

Gruppe G 

1. Spieltag 13. November 2011

2. Spieltag 14. November 2011

3. Spieltag 16. November 2011

Gruppe H 

1. Spieltag 13. November 2011

2. Spieltag 14. November 2011

3. Spieltag 16. November 2011

Finalrunde

Weblinks 
 Homepage der PDC zum Grand Slam of Darts
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2011
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2011